Javier Fernández Fernández (1968) spanyol válogatott katalán kosárlabdázó, olimpikon („Xavi”)
 Javier Fernández López (1991) világbajnok spanyol műkorcsolyázó, olimpikon